Кристофер Робин (полное имя — Кристофер Робин Милн) (1920—1996) — мемуарист, сын английского писателя Алана Милна, ставший прототипом Кристофера Робина в сборнике рассказов про Винни-Пуха.
 Кристофер, Робин (род. 1970) — американская актриса мыльных опер.
 «Кристофер Робин» — американский приключенческий и комедийный фильм 2018 года режиссёра Марка Форстера.

См. также 
 «Прощай, Кристофер Робин» — британский фильм 2017 года, рассказывающей о жизни писателя Алана Милна и его отношениях с сыном Кристофером Робином Милном.